

België 
 Sint-Elisabethkerk (Bruyères)
 Sint-Elisabethkerk (Gent)
 Sint-Elisabethkerk (Haren)
 Sint-Elisabethkerk (Kortrijk)
 Sint-Elisabethkerk (Schaarbeek)
 Sint-Elisabethkerk (Stokkem)
 Sint-Elisabethkerk (Zoersel)

Duitsland 
 Sint-Elisabethkerk (Berlijn)
 Sint-Elisabethkerk (Bonn)
 Sint-Elisabethkerk (Düsseldorf)
 Sint-Elisabethkerk (Halle-Beesen)
 Elisabethkerk (Marburg)
 Sint-Elisabethkerk (Westrum)

Estland 
 Elisabethkerk (Pärnu)

Nederland 
 Sint-Elisabethkerk (Grave)
 HH. Laurentius- en Elisabethkathedraal (Rotterdam)

Slowakije 
 Sint-Elisabethkerk (Bratislava)

Polen 
 Sint-Elisabethkerk (Gdańsk)
 Sint-Elisabethkerk (Wrocław)

Zie ook 
 Groot Begijnhof Sint-Elisabeth, Gent
 Sint-Elisabethkathedraal van Košice